Der Kronenweiher ist ein Weiher in der Wahner Heide. Er bietet Kröten, Molchen und Ringelnattern eine Heimat.

Lage 
Der Weiher liegt südöstlich des Köln Bonn Airports, südlich von Altenrath, westlich von Lohmar und nördlich vom Aggerstadion der Stadt Troisdorf auf einer Höhe von 108 m.

Geschichte 
Er ist natürlichen Ursprungs, als abgetorftes Moor aber stark durch den Menschen geprägt.

Die Stadt Troisdorf bezeichnet den Kronenweiher in einer Broschüre als Kulturdenkmal. Bereits im Jahr 1914 habe das „bergische Komitee für Naturdenkmalpflege“ erfolgreich den Schutz des Weihers bei der Intendantur des 8. Armeekorps in Koblenz beantragt. Heute wird der Weiher als „Beispiel für die natürliche Regeneration eines früher stark genutzten Gebietes“ erachtet, da ohne weitere künstliche Eingriffe eine langsame Verlandung stattfinde und sich das Moor über die Zeit wieder ausbreite.

Einzelnachweise 

Weiher in Nordrhein-Westfalen
Gewässer im Rhein-Sieg-Kreis
Geographie (Troisdorf)